Giuseppe Rivabella, een Italiaans schutter die uitkwam op de Olympische Zomerspelen 1896 in Athene
 Rivabella (Gallipoli), een plaats in de Italiaanse gemeente Gallipoli